Stanisław Kostka Nowakowski (1763–1841) – poseł i adwokat
 Stanisław Nowakowski (ur. 1868) – lekarz medycyny, działacz narodowy, Honorowy Obywatel Miasta Kościana
 Stanisław Nowakowski (ur. 1876) – tkacz, działacz niepodległościowy, 19 czerwca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Piotr Nowakowski (1884–1944) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Stanisław Bolesław Nowakowski ps. „Izydor” (1885–1956) – działacz socjalistyczny i niepodległościowy, 4 lutego 1932 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Stanisław Nowakowski (ur. 1886) – lekarz medycyny, działacz niepodległościowy, 25 lipca 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Tomasz Nowakowski (1888–1938) – geograf
 Stanisław Nowakowski (1889–1942) – działacz narodowy
 Stanisław Nowakowski (1890–1919) – działacz niepodległościowy, 16 marca 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Nowakowski (ur. 1894) – żołnierz 1 Pułku Piechoty Legionów Polskich, 25 stycznia 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Nowakowski ps. „Nowak” (ur. 1896) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych (czterokrotnie)
 Stanisław Józef Nowakowski ps. „Wierzbiński” (ur. 1897) – kapitan taborów Wojska Polskiego, 24 maja 1932 odznaczony Medalem Niepodległości
 Stanisław Nowakowski (ur. 1898) – działacz niepodległościowy, 16 marca 1933 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Jan Kazimierz Nowakowski ps. „Gerwazy” (ur. 1898) – działacz niepodległościowy, 16 marca 1933 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stanisław Nowakowski (1899–1985) – przewodniczący ZHP w 1945
 Stanisław Nowakowski (ur. 1908) – lekkoatleta, sprinter

Uwagi

Przypisy